Poratz bezeichnet: 
 Poratz (See),  Binnensee in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Poratz (Temmen-Ringenwalde), Ortsteil der Gemeinde Temmen-Ringenwalde, Lkr. Uckermark, Brandenburg 
 früherer Name des Kleinen Stadtsees bei Eberswalde, Lkr. Barnim, Brandenburg